El Torneig de Shenzhen 2017, oficialment conegut com a ATP Shenzhen Open 2017, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 25 de setembre i l'1 d'octubre de 2017 al Shenzhen Longgang Tennis Centre de Shenzhen, Xina.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

ATP World Tour 2017
2017